

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Szklana Góra – część miasta Sanok
 Szklana Góra – część miasta Szczytna
 Szklana Góra – część wsi Kozia Góra w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz

Inne  
 Szklana Góra – szczyt w Paśmie Babicy Beskidu Makowskiego
 Szklana góra – polski film fabularny z 1960

Zobacz też 
 Czarodziejska góra